Confines kan syfta på:

Colombia 

 Confines (kommun), Santander, 
 Confines (ort), Santander,